3-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 4 по 11 ноября 1958 года в Порту-Алегри (Бразилия) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 3-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 4 ноября: Парагвай — Уругвай 3:0 (15:10, 15:8, 15:5).
 5 ноября: Уругвай — Аргентина 3:1 (15:12, 13:15, 15:11, 15:10); Бразилия — Чили 3:0 (15:1, 15:5, 15:1).
 6 ноября: Парагвай — Чили 3:1.
 7 ноября: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:2, 15:13, 15:3).
 8 ноября: Парагвай — Аргентина 3:2 (15:-, 13:15, 10:15, 15:-, 15:-); Уругвай — Чили 3:1.
 9 ноября: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:7, 15:0, 15:6).
 10 ноября: Аргентина — Чили 3:0.
 11 ноября: Бразилия — Парагвай 3:0 (15:13, 15:11, 15:3).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Лусио, Сержио, Урбано, Нелсон, Куарезма, Жоэл, Кокуэйра, Марило, Финансиал, Алваро, Борболета, Атила. Тренер — Лусио да Кунья Фигейредо.

  Парагвай: Леопольдо Рекальди, Луис Охеда, Хосе Родригес, Гильберто Лопес, Марио Гейранд, Мигель Романач, Франсиско Агуэро, Эриберто Гарсете, Сильвио Гонсалес, Альфонсо Галло, Амаро Бенитес, Марсиано Вальдовинос. Тренер — Педро Мейра.

  Уругвай: Роландо, Хуан Парсио, Перес Дамисис, Гранотич, Коренхиа, Осорио, Соуто, Мунис, Мартинес, Эчето, Маррутиа.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1958 год в волейболе